Мария Достоевская:
 Достоевская, Мария Дмитриевна (урождённая Констант, в первом замужестве Исаева, 1824—1864) — первая жена Ф. М. Достоевского.
 Достоевская, Мария Михайловна — племянница Ф. М. Достоевского, дочь его старшего брата Михаила Михайловича Достоевского.
 Достоевская, Мария Фёдоровна (урождённая Нечаева, 1800—1837) — мать Ф. М. Достоевского.